Devetaci est un toponyme qui peut désigner :
Devetaci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Devetaci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie.